Йо́ханн Но́йман () — австрийский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
С 1911 по 1923 годы Йоханн Нойман выступал за венский клуб ВАК. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Австрии, забив 17 и 25 голов в сезонах 1912/13 и 1913/14. В 1915 году ВАК завоевал единственный в своей истории титул чемпиона Австрии. Нойман сыграл лишь в 2 матчах чемпионата из 9, однако отличился в них 10 забитыми мячами. По итогам сезона 1920/21 ВАК вылетел из высшего дивизиона Австрии, но через год вернулся обратно. В сезоне 1922/23 клуб сумел дойти до четвертьфинала Кубка Австрии, при этом Нойман забивал в каждом раунде. Он также стал лучшим бомбардиром ВАК в чемпионате, что, однако, не спасло клуб от очередного вылета в низший дивизион.

Следующий сезон Нойман провёл в клубе «Фёрст». В сезоне 1924/25 он сыграл четыре матча за «Винер Аматёр», а затем перешёл в «Винер Шпорт-Клуб», за который выступал на протяжении двух лет. В начале сезона 1926/27 Нойман вернулся в ВАК, однако сыграл за клуб всего один матч, после чего завершил карьеру.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Нойман дебютировал 10 сентября 1911 года. В Дрездене австрийцы одержали победу над сборной Германии со счётом 2:1, при этом Нойман на 25-й минуте открыл счёт в матче. Несмотря на удачный дебют, на протяжении следующих 12 лет Нойман вызывался в сборную лишь эпизодически, сыграв в общей сложности в 8 матчах и забив 2 гола.

Достижения 
 Чемпион Австрии: 1914/15
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии (2): 1913, 1914

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Винер Атлетикшпорт-Клуб»
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»